Collegio elettorale di Genova IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova IV – collegio elettorale del Senato della Repubblica